А́ллан Ви́льхо «Эл» Фи́скар (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Канады .

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Был женат. Его сын Аллан «Эл» Фискар младший () — тоже кёрлингист, играл на  в команде провинции Северное Онтарио (скип Рик Лэнг).

Работал инженером-электриком.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады